Un longboard ou longskate, une planche à roulettes.
 Un longboard, une planche de surf.
Un longboard, une planche a roulette